Дмитрий Аверкиев:
 Аверкиев, Дмитрий Васильевич (1836—1905) — русский драматург, беллетрист, театральный критик.
 Аверкиев, Дмитрий Сергеевич (1889—1961) — флорист-систематик и геоботаник-фитоценолог.